Worthington kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Worthington, Greater Manchester, civil parish i England, 
 Worthington (parish), England, Leicestershire,

USA 

 Worthington, Indiana, ort, Greene County, 
 Worthington, Kentucky, ort, Greenup County, 
 Worthington, West Virginia, ort, Marion County, 
 Worthington, Iowa, ort, Dubuque County, 
 Worthington, Massachusetts, ort, Hampshire County,  
 Worthington, Minnesota, countyhuvudort, Nobles County, 
 Worthington, Ohio, ort, Franklin County, 
 Worthington, Pennsylvania, ort, Armstrong County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar